Ньика:

 Ньика — национальный парк в Малави
 Ньика — плато в Малави и Замбии
 Ньика — новозеландский боксёр